

Спрінг-Гарден Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсільванія
 Спрінг-Гарден — переписна місцевість, штат Алабама
 Спрінг-Гарден — переписна місцевість, штат Каліфорнія